

Cinema 
L'isola nel sole (Island in the Sun) –  film del 1957 diretto da Robert Rossen

Musica 
Island in the Sun – brano musicale di Harry Belafonte del 1957, dalla colonna sonora de L'isola nel sole
Island in the Sun – singolo dei Weezer del 2001